Ararat bezeichnet:

 einen Berg in der östlichen Türkei, siehe Ararat
 die Jerewaner Brandy-, Wein- und Schnapsfabrik Ararat
 den biblischen Namen des Urtatäischen Reichs
 einen Film von Atom Egoyan, siehe Ararat (Film)
 ein Filmdrama von Engin Kundag, siehe Ararat (2023)
 eine Musikband, siehe Ararat (Band)
 einen Buchverlag, siehe Ararat-Verlag
 einen Fußballverein FC Ararat Jerewan
 eine kurzlebige, kurdische und international nicht anerkannte Republik, siehe Republik Ararat
 Name einer utopischen jüdischen Stadt im Bundesstaat New York durch Mordechai Immanuel Noah, deren Aufbau nur bis zur feierlichen Grundsteinlegung 1825 gelangte

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ararat (Alabama), im Choctaw County
 Ararat (Georgia), im Dodge County
 Ararat (Louisiana), im Calcasieu Parish
 Ararat (North Carolina), im Surry County
 Ararat (Pennsylvania), im Susquehanna County
 Ararat (South Carolina), im Berkeley County
 Ararat (Virginia), im Patrick County

in Armenien:

 Ararat (Armenien)
 Ararat (Provinz), Verwaltungseinheit

in Australien:

 Ararat (Australien)
 Ararat Rural City, Verwaltungsgebiet in Victoria

Sonstiges:

 Ararat River, Fließgewässer im Surry County, North Carolina
 (96205) Ararat, Asteroid